Финал Кубка ярмарок 1969 года — 11-й финал Кубка ярмарок. Матчи прошли 29 мая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне и 11 июня на стадионе «Ференц Суса» в Будапеште. По сумме встреч победителем Кубка стал «Ньюкасл Юнайтед».

Путь к финалу

Матчи 
Первый матч

Второй матч

Ссылки 
 RSSSF

Кубок ярмарок 1968/1969
1969
Кубок ярмарок
Кубок ярмарок 1969
Май 1969 года
Июнь 1969 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по футболу в Венгрии
События 29 мая
События 11 июня
Спорт в Ньюкасл-апон-Тайне
Международные соревнования по футболу в Англии
Спорт в Венгрии в 1969 году
Спорт в Великобритании в 1969 году